BT Group (ранее British Telecommunications plc или British Telecom plc) (, ) — британская телекоммуникационная компания.

Сети 
 Фиксированная телефония
 Мобильная телефония
 Фиксированный Интернет
 Мобильный Интернет
 IPTV (BT TV) (ретранслирует телеканалы других телекомпаний и имеет собственные телеканалы — BT Sport Pack)
 множество дополнительных услуг для предприятий и частных лиц, например, голосовая почта, телеконференция, веб-конференция.

История 
В 1660 году была создана почтовая (позже телекоммуникационная) государственная компания GPO (General Post Office — Главное почтовое управление). В 1869 году была объявлена монополия GPO на телеграфию, а в 1912 году на телефонию. В 1878 году GPO запускает фиксированную телефонную сеть, в 1895 году — проводную радиостанцию Electrophone. В 1912 году была объявлена монополия GPO на телефонию. В 1922 году была запущена эфирная радиостанция 2LO выведенная в отдельную общественную компанию — BBC (British Broadcasting Corporation — Британская вещательная корпорация). В 1926 году Electrophone была закрыта. В 1979 году GPO запустила Prestel.

British Telecom 
В 1981 году GPO была разделена на Post Office и British Telecom. В 1982 году лишилась монополии. В 1984 году приватизирована.

Бренд British Telecom был представлен в 1980 году. 1 октября 1981 года это стало официальным названием Post Office Telecommunications, которое стало государственной корпорацией, независимой от почтового отделения в соответствии с положениями Британского закона о телекоммуникациях 1981 года. В 1982 году монополия BT. по телекоммуникациям была нарушена с выдачей лицензии Mercury Communications.

Приватизация 
19 июля 1982 года правительство Маргарет Тетчер объявило о своем намерении продать акции British Telecom населению. 1 апреля 1984 года British Telecommunications была зарегистрирована как открытая компания с ограниченной ответственностью (plc) в ожидании принятия закона о телекоммуникациях, который получил королевское одобрение 12 апреля. 6 августа 1984 года состоялась передача British Telecommunications plc от British Telecom в качестве юридической корпорации её бизнеса, собственности, прав и обязательств.

Первоначально все акции новой компании принадлежали государству. В ноябре 1984 г. 50,2 % новой компании было выставлено на продажу населению и служащим. Акции котировались в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто, первый день торгов состоялся 3 декабря 1984 года. Правительство продало половину оставшейся доли в декабре 1991 года, другую половину — в июле 1993 года. В июле 1997 года новое лейбористское правительство Тони Блэра воспользовалось своей золотой акцией, что фактически дало ей право блокировать поглощение компании и назначать двух неисполнительных директоров.

2 апреля 1991 года компания поменяла своё название на «BT». В 1996 году генеральным директором и председателем исполнительного комитета компании стал Питер Бонфилд.

В 1990-х годах BT вышла на рынок телекоммуникаций Ирландии через совместное предприятие с ирландским государственным поставщиком электроэнергии Electricity Supply Board. Это предприятие, получившее название Ocean, достигло своего главного успеха благодаря запуску в Ирландии первого интернет-провайдера с коммутируемым доступом без подписки — oceanfree.net. Как телекоммуникационная компания она добилась гораздо меньшего успеха, в основном ориентируясь на корпоративных клиентов. В 1999 году BT стала единовластным владельцем этой компании.

В 1994 году British Telecom свернула работу Prestel.

Попытки глобального сотрудничества

MCI 
В июне 1994 года BT и MCI Communications запустили Concert Communications Services, совместное предприятие двух компаний на сумму 1 миллиард долларов. Его цель состояла в том, чтобы построить сеть, которая обеспечила бы простую глобальную связь для транснациональных корпораций.

Этот альянс получил дальнейшее развитие 3 ноября 1996 года, когда две компании объявили о своем согласии на слияние, в результате чего была создана глобальная телекоммуникационная компания Concert plc. Предложение получило одобрение Европейской комиссии, Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по связи США.

Однако в свете давления со стороны инвесторов, реагирующих на снижение цены акций BT на Лондонской фондовой бирже, BT снизила цену предложения для MCI, освободив её от пункта об исключительности и позволив обсудить сделку с другими заинтересованными сторонами. 1 октября 1997 года Worldcom сделала конкурентную заявку на покупку MCI, за которой последовала встречная заявка со стороны GTE.

BT продала свою долю в MCI компании Worldcom в 1998 году за 4,159 млн ф. с., в рамках сделки BT также выкупила у MCI свою 24,9 % долю в Concert Communications, тем самым сделав Concert полностью своей дочерней компанией.

Реакция на провал сделки в лондонском Сити была критичной по отношению к тогдашнему председателю Иэну Валлансу и генеральному директору Питеру Бонфилду, отсутствие уверенности в неудачном слиянии привело к их замене.

AT&T 
Поскольку BT теперь владела Concert и все ещё хотела получить доступ к североамериканскому рынку, ей требовался новый партнер. Вариант сотрудничества с AT&T обсуждался в прошлом, но натолкнулся на нормативные препятствия из-за сложившихся индивидуальных виртуальных монополий двух компаний на своих внутренних рынках. К 1996 году ситуация перестала быть такой напряжённой, и сделка была завершена в 1998 году.

На пике популярности управляемая сеть Concert была обширной. Хотя Concert продолжал подписывать контракты с клиентами, темпы роста выручки компании замедлились, так что в 1999 году Дэвид Дорман был назначен генеральным директором с поручением восстановить его.

В конце 2000 года советы директоров BT и AT&T разошлись — отчасти из-за чрезмерного долга каждого из партнеров и, как следствие, перестановок в советах директоров — отчасти из-за значительных ежегодных убытков Concert. AT&T признала, что Concert представляет угрозу для её развития, и в 2001 году Concert был разделен на две части: Северная Америка и Восточная Азия достались AT&T, остальной мир и 400 млн дол. — BT. Оставшиеся активы концерта BT были объединены в её BT Ignite, позже группу BT Global Services..

Примечания

Ссылки 
 

Бывшие государственные телекоммуникационные компании
Операторы сотовой связи Великобритании
Deutsche Telekom